Blaha:
 Jan Blaha
 Blaha Lujza tér
 (22442) Blaha